Fantasy Island (attractiepark), Verenigd Koninkrijk
 Fantasy Island (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1977 tot en met 1984
 Fantasy Island (televisiefilm), een film uit 1977 waar de serie op gebaseerd is
 Fantasy Island (1998), een revival van bovenstaande serie die liep van 1998 tot en met 1999
 Fantasy Island (televisieserie uit 2021), een revival van bovenstaande serie die begon in 2021
 Fantasy Island (2020), een Amerikaanse horrorfilm uit 2020
 Fantasy Island (lied),
 Fantasy Island (festival)